Irpino – inerente all'antica tribù sannitica degli Irpini
 Irpino – inerente al distretto storico-geografico dell'Irpinia
 Irpino – raggruppamento di dialetti italo-meridionali
 Enea Irpino – poeta italiano